Denkendorf (Beieren)
 Denkendorf (Württemberg)